Trichlorobenzène, en chimie
TCB, un groupe brassicole allemand.

Homonymie